Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2008 – druga eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 30 marca 2008 roku na torze Circuito de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250cc

Wyniki 125cc

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2008
2008 w Hiszpanii
Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii